Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Oklahoma City du 17 au .

Zina Garrison remporte le simple dames. En finale, elle bat Lori McNeil, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lori McNeil et Nicole Provis.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Memphis
Compétition de tennis à Oklahoma City
Tennis aux États-Unis en 1992
Tennis en février 1992